Карбонерас има више значења:

 Карбонерас (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Карбонерас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Карбонерас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Карбонерас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Карбонерас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Карбонерас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Карбонерас (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Карбонерас (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Карбонерас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Карбонерас, Санта Роса де лос Алварадос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Карбонерас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Карбонерас, Лос Пирулес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Карбонерас (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Карбонерас (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Карбонерас, Фраксионамијенто (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Карбонерас (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Карбонерас (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Карбонерас (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Карбонерас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Карбонерас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Карбонерас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Карбонерас (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Карбонерас (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Карбонерас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Карбонерас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Карбонерас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Карбонерас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Карбонерас, Ла Карбонера (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Карбонерас (Лас Минас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Карбонерас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Карбонерас, Лос Лобос (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику